Velika nagrada Brazilije 2013 je devetnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 24. novembra 2013 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Zmagal je Sebastian Vettel, drugo mesto je osvojil Mark Webber, Red Bull-Renault, tretji pa je bil Fernando Alonso, Ferrari.

Vettel je osvojil najboljši štartni položaj na dežnih kvalifikacijah, toda na štartu je povedel Nico Rosberg. Vettel ga je prehitel v prvem krogu in zadržal vodstvo do cilja, svojo zadnjo dirko v dolgoletni karieri je Webber končal na drugem mestu, Alonso je ostal tretji. Vettel je dosegel rekordna deveto zaporedno zmago in trinajsto zmago v sezoni.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:25,381
| 1:26,420
| 1:26,479
| 1
|-
! 2
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:25,556	 	
| 1:26,626
| 1:27,102
| 2
|-
! 3
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:26,656
| 1:26,590
| 1:27,539
| 3
|-
! 4
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:26,689
| 1:26,963
| 1:27,572
| 4
|-
! 5
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:25,342
| 1:26,698
| 1:27,677
| 5
|-
! 6
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:26,453
| 1:26,161
| 1:27,737
| 6
|-
! 7
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:27,209
| 1:27,078
| 1,28,052
| 7
|-
! 8
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:27,124
| 1:27,363
| 1:28,081
| 8
|-
! 9
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:26,817
| 1:27,049
| 1:28,109
| 9
|-
! 10
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:26,071
| 1:27,441
| 1:29,582
| 10
|-
! 11
| align="center" | 7
|  Heikki Kovalainen
| Lotus-Renault
| 1:26,266
| 1:27,456
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:26,275
| 1:27,798
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:26,790
| 1:27,954
|  
| 13
|-
! 14
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:26,741
| 1:28,269
| 
| 19
|-
! 15
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:26,398
| 1:28,308
|
| 14
|-
! 16
|align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:26,874
| 1:28,586
|
| 15
|-
! 17
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:27,367
|
|
| 16
|-
! 18
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:27,455
| 
|  
| 17
|-
! 19
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:27,843
|
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:28,320
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:28,366
|
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:28,950
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 71
| 1:32:36,300
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 71
| +10,452
| 4
| 18
|-
! 3
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 71
| +18,913
| 3
| 15
|-
! 4
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 71
| +37,360
| 14
| 12
|-
! 5
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 71
| +39,048
| 2
| 10
|-
! 6
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 71
| +44,051
| 19
| 8
|-
! 7
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 71
| +49,110
| 9
| 6
|-
! 8
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 71
| +1:04,252
| 10
| 4
|-
! 9
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 71
| +1:12,903
| 5
| 2
|-
! 10
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 70
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 11
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 70
| +1 krog
| 12
|
|-
! 12
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 70
| +1 krog
| 17
|
|-
! 13
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 70
| +1 krog
| 15
|
|-
! 14
| align="center" | 7
|  Heikki Kovalainen
| Lotus-Renault
| 70
| +1 krog
| 11
|
|-
! 15
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 70
| +1 krog
| 8
| 
|-
! 16
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 70
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 17
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 69
| +2 kroga
| 21
| 
|-
! 19
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 69
| +2 kroga
| 20
| 
|-
! 19
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 69
| +2 kroga
| 22
| 
|-
! Ods
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 58
| Vzmetenje
| 18
| 
|-
! Ods
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 45
| Trčenje
| 13
| 
|-
! Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 2
| Motor
| 6
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013